Голодаевка — топоним:

 Голодаевка — река в Кемеровской области.
 Голодаевка — до 1935 г. название села Куйбышево в Куйбышевском районе Ростовской области.

См. также